Vulcan – miasto w Rumunii
 Avro Vulcan – samolot bombowy
 AG Vulcan Stettin – przedsiębiorstwo
 Działko M61 Vulcan – działko
 Vulcan – firma komputerowa
 M163 Vulcan – samobieżne działko przeciwlotnicze
 M167 Vulcan – działko przeciwlotnicze
 Kawasaki Vulcan – motocykl V-twin

Zobacz też 
 wulkan